El término No (también NO) puede aludir, en esta enciclopedia:

En lingüística y gramática
 a no, el adverbio de negación;
 a no., una de las posibles abreviaturas de número (también, n.º, №, núm. y nro.);
Ño, tratamiento de respeto, abreviado de «señor».

En cine
 a No, una película chilena, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Gael García Bernal, inspirada en el Plebiscito Nacional de Chile de 1988;

En música
 a No, un sencillo de la cantante venezolana Kiara, extraído de su álbum Luna de Plata;
 a No, un sencillo de la cantante estadounidense Meghan Trainor, extraído de su álbum Thank You;
 a No, un sencillo de la cantante colombiana Shakira, extraído de su álbum Fijación Oral, Vol. 1;
 a No, el primer álbum de la banda de punk y ska mexicana Tijuana No!; 
 al Nō, una de las manifestaciones del drama musical tradicional japonés;

En química
 a No, el símbolo del nobelio (llamado así en memoria de Alfred Nobel), un elemento químico; 
 a NO, la fórmula del óxido de nitrógeno (II) u óxido nítrico;

En geografía
 a No, el código ISO de Noruega, el país europeo;
 a .no, el dominio superior geográfico para ese país.
 a NO, la abreviatura de noroeste, uno de los cuatro puntos cardinales.

Siglas